Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Marie Pinterova che ha battuto in finale Pam Casale 6-3, 1-6, 7-6.

Teste di serie

 Pam Casale (finale)
 Kathy Rinaldi (secondo turno)
 Beth Norton (primo turno)
 Susan Mascarin (secondo turno)

 Julie Harrington (quarti di finale)
 Marie Pinterova (campionessa)
 Duk-Hee Lee (quarti di finale)
 Barbara Jordan (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1981